Спирит Лејк има више значења:
 Спирит Лејк (Ајова)
 Спирит Лејк (Ајдахо)